Sir Samuel Leonard Tilley (1818 - 1896), pharmacien et homme politique canadien, un des pères de la Confédération canadienne ;
 Benjamin Franklin Tilley (1848 - 1907), amiral américain et gouverneur des Samoa américaines ;
  (1851 - 1942), professeur de Cambridge ;
 Leonard Percy de Wolfe Tilley (1870 - 1947), homme politique et premier ministre du Nouveau-Brunswick ;
 Franz Tilley (1872 - 1929), architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique ;
 Cecil Edgar Tilley (1894 - 1973), pétrologiste et géologue australo-britannique ;
 Nora Tilley (1952-2019), actrice belge ;
 Alexandra Tilley (née en 1993), skieuse alpine britannique ;
 Alex Tilley, fondateur de la société canadienne Tilley Endurables.

 Tilley, hameau du Comté de Newell, situé dans la province canadienne d'Alberta